Johannes Hubschmid – linguista svizzero
 Paul Hubschmid – attore svizzero